gmina Białków – dawna gmina wiejska, powiat rzepiński, woj. poznańskie
 gmina Białków – dawna gmina wiejska, powiat żarski, woj. wrocławskie